Walker se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edmund Murton Walker
 Alick Donald Walker
 Annette K. Walker
 Alfred Osten Walker
 Christopher Walker
 Cyril Alexander Walker
 Charles F. Walker
 Francis Walker
 F. Joy Walker
 Warren F. Walker